Согласно Олимпийской хартии, члены Международного олимпийского комитета «представляют и продвигают интересы МОК и олимпийского движения в своих странах и организациях олимпийского движения, в которых они работают».

Членом МОК не может быть человек старше 80 лет, таким образом все члены МОК, достигшие этого возраста, слагают с себя полномочия. Сейчас в МОК нет членов, родившихся ранее 1946 года.

По состоянию на начало февраля 2023 года в список членов МОК входили 99 действующих членов, 43 почётных члена () и один члена почёта ().

Всего членами МОК за всю историю были более 500 человек, включая ныне действующих членов.

Действующие члены МОК (99) 

Розовым выделены женщины. Зелёным выделены члены комиссии спортсменов, которые избираются на 8 лет. Указаны годы последнего избрания в состав МОК

Почётные члены (43)

Члены почёта

Бывшие члены 

Отсортировано по году избрания в МОК

Примечания

Ссылки 

 
 Члены МОК на портале Olympedia 

Международный олимпийский комитет